

Persone
Santa Reparata, vergine e martire cristiana del III secolo

Architetture religiose 
 Chiesa di Santa Reparata, l'antica cattedrale di Firenze
 Chiesa di Santa Reparata, Atri (Teramo)
 Chiesa di Santa Reparata, Casoli (Chieti) 
 Chiesa di Santa Reparata, Maenza (Latina)
 Chiesa di Santa Reparata, Monacilioni (Campobasso)
 Cattedrale di Santa Reparata, Nizza (Provenza)

Geografia

In Italia
 Santa Reparata, località del comune di Buddusò (Sassari)
 Santa Reparata, frazione di Civitella del Tronto (Teramo)
 Santa Reparata, località nel comune di Santa Teresa di Gallura (Sassari)

In Francia
 Santa Reparata di Balagna (Corsica settentrionale) 
 Santa Reparata di Moriani (Corsica settentrionale)
 Le Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône)

Altro
 Santa Reparata International School of Art, di Firenze
 Palio di Santa Reparata, manifestazione storico-culturale che si tiene a Terra del Sole